est le premier album live du groupe Ministry.

Titres 
 Breath
 The Missing
 Deity
 So What
 Burning Inside
 Thieves
 Stigmata

Album de Ministry
Album musical sorti en 1990